Вьерлас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тарасона-и-эль-Монкайо. Занимает площадь 2,71 км². Население — 104 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы